George O'Boyle – calciatore nordirlandese
John O'Boyle – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Patrick Aloysius O'Boyle – cardinale statunitense

Pagine correlate
Boyle